Walbach ist der Name folgender Orte:
 Walbach, elsässische Gemeinde im Département Haut-Rhin, Frankreich
 Walbach, Ortsteil von Berg in der Stadt Donauwörth, Landkreis Donau-Ries, Bayern

Walbach ist der Name von Fließgewässern:

 Walbach (Agger), rechter Zufluss der Agger, in Ründeroth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Walbach (Drakestraße), Zufluss zur Walbucht der Drakestraße, auf King George Island, Südliche Shetlandinseln
 Walbach (Fecht), linker Zufluss der Fecht, im Elsass, bei Walbach (Haut-Rhin), Arrondissement Colmar, Département Haut-Rhin
 Walbach (Litzerbach), linker Zufluss des Litzerbachs (zur Prüm), bei Willwerath, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Walbach, Alternativname der Walbke, linker Zufluss der Wipper, bei Wiederstedt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Wahlbach
 Wallbach